Прёппер () — немецкая фамилия. Среди носителей:

 Прёппер, Дави (род. 1992) — нидерландский футболист.
 Прёппер, Карстен (род. 1967) — немецкий футболист.
 Прёппер, Робин (род. 1993) — нидерландский футболист.